Zirona kan syfta på följande platser:

Kroatien 

 Drvenik Veli, ö, Dalmatien, 
 Drvenik Veliki, ort, Dalmatien,